Ниже представлен список стран, отсортированных по численности их городского населения по оценке на 2005 год по данным «NationMaster» с дополнением обновлённых данных официальных оценок или (при их отсутствии) данных Книги фактов ЦРУ из расчёта их оценок доли городского населения (на 2011 год) от общей численности населения (на 2014 год).

Список стран по урбанизации (данные ООН)

Примечания

Ссылки 
 Urban population (most recent) by country.nationmaster.com

 

Город
Население по странам